Serebrow () ist ein russischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Alexander Alexandrowitsch Serebrow (1944–2013), russischer Kosmonaut
 Lew Borissowitsch Serebrow (1939–2011), russischer Politiker 
 Michail Pawlowitsch Serebrow (1903–1996), russischer Generalmajor 

Familienname
Russischer Personenname